El nombre Serguéi Syrtsov puede referirse a las siguientes personas:

Serguéi Syrtsov, político ruso;
Serguéi Syrtsov, halterófilo ruso.